Nel suo significato primario, l'intelligenza è una proprietà della mente; tuttavia, oltre che nell'ambito propriamente psicologico e neuroscientifico del termine, la parola "intelligenza" viene usata anche in altri ambiti.

 Intelligenza (diritto) – intesa segreta contro la propria patria.
 Intelligenza (informatica) – proprietà di apparecchiature, impianti e sistemi elettrici o elettronici.
 Intelligenza (marina) – segnale utilizzato per comunicare la comprensione di un messaggio.
 Intelligenza artificiale – l'abilità di un computer di svolgere funzioni e ragionamenti tipici della mente umana, e anche una tecnologia software di informatica
 Intelligenza artificiale forte – espressione coniata da John Searle per indicare una intelligenza artificiale capace di risolvere autonomamente i problemi.
 Intelligenza collettiva come capacità cooperativa degli esseri viventi.
 Intelligenza competitiva o Intelligenza economica – in campo aziendale/economico è riferita al Knowledge Management e al Business Intelligence.
 Intelligenza cosmica o Intelletto cosmico – espressione introdotta dal filosofo greco Anassagora per indicare il motore originario dell'universo.
 Intelligenza ecologica concetto di Daniel Goleman come capacità di riconoscere e gestire le connessioni che legano l'uomo all'ambiente.
 Intelligenza emotiva concetto espresso da Daniel Goleman come capacità di riconoscere e gestire le proprie ed altrui emozioni.
 Intelligenza fluida e cristallizzata fattori dell'intelligenza generale, originariamente identificati da Raymond Cattell.
 Intelligenze multiple – distinzione delle 9 tipologie fondamentali, costituenti l'intelligenza, secondo lo psicologo statunitense Howard Gardner.
 Intelligenza come Informazione militare (in inglese intelligence).

Pagine correlate 

Intelletto – in filosofia è la facoltà di penetrare l'essenza della realtà.